Die Abkürzung HQL steht für:

 Hibernate Query Language, eine Abfragesprache von Hibernate (Framework)
 Hochdruck-Quecksilberdampflampe, eigentlich Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
 Hochquellenwasserleitung

HQL